Вши́вая го́рка — топоним: 

 Вшивая (Швивая) горка — местность в Москве.
 Вшивая горка — местность в Киржаче, Владимирская область.
 Вшивая горка — холм в Ижевске.
 Вшивая горка — холм в окрестностях Тамбова.
 Вшивая горка — местность в Рыбинске, Ярославская область.